Lavaur, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Lavaur, település Franciaországban, Sarthe megyében